(fontaines, sources en espagnol) peut renvoyer à :

Patronyme 

 Álvaro Fuentes (né en 1975), musicien espagnol ;
 Amado Carrillo Fuentes (1956-1997), criminel mexicain ;
 Amarilis Fuentes (1895-1955), enseignante et femme politique équatorienne ;
 Andrea Fuentes (née en 1983), nageuse synchronisée espagnole ; 
 Ángel Fuentes (né en 1996), coureur cycliste espagnol ;
 Antonio Fuentes (1869-1938), matador espagnol ;
Aremi Fuentes Zavala (née en 1993), haltérophile mexicaine ;
 Brian Fuentes (né en 1975), joueur américain de baseball ;
 Carlos Fuentes (1928-2012), écrivain mexicain ;
 Carlos Fuentes Lemus (1973-1999), fils du précédent, artiste, écrivain et philosophe ;
Clara Fuentes Monasterio (née en 1997), haltérophile vénézuélienne ;
 Daisy Fuentes (née en 1966), actrice américaine ;
 Enrique Cerdán Fuentes (né en 1937), dessinateur espagnol ;
 Eufemiano Fuentes, médecin espagnol ;
 Eugenio Fuentes, romancier espagnol né en 1958 ;
 Fabricio Fuentes (né en 1976), footballeur argentin ;
Fernanda Fuentes (1983-), cheffe chilienne, première personnalité chilienne à obtenir une étoile Michelin ;
 Francisco Fuentes(1963-2016), humoriste colombien ;
 Francisco Fuentes Manuel (1929-1994), dessinateur de bande dessinée espagnol ;
 Giorgio Fuentes (1756-1821), peintre italien de décorations et de théâtre ;
 Gregorio Fuentes (1897-2002), marin cubain, compagnon d'aventure d'Ernest Hemingway ;
 Ismael Fuentes de Garay, musicien espagnol ;
 Javier Paniagua Fuentes (né en 1946), historien et homme politique espagnol ;
 José Díaz Fuentes (né en 1940), sculpteur espagnol ;
 José Manuel Fuente (1945-1996), coureur cycliste espagnol ;
 Juan José Fuentes (1965-), boxeur français ;
 Juan Manuel Fuentes (né en 1977), coureur cycliste espagnol ;
 Katty Fuentes, modèle mexicaine ;
 Leonardo Padura Fuentes (né en 1955), journaliste et écrivain cubain ;
 Luis Fuentes (né en 1971), footballeur chilien ;
 Mariola Fuentes (née en 1970), actrice espagnole ;
 Moisés Fuentes (1985-2022), boxeur mexicain ;
 Monique Fuentes (née en 1968), actrice pornographique colombienne ;
 Óscar Sánchez Fuentes (né en 1979), footballeur espagnol ;
 Reymond Fuentes (né en 1991), joueur américain de baseball ;
 Val Fuentes (né en 1947), batteur américain.

Toponymes



Fuentes (Castille-La Manche)
 Fuentes de Andalucía
 Fuentes de Ebro
 Fuentes de León
 Fuentes de Oñoro

Fuentes del Valle

Zoologie 
 Fuentes est un genre d'araignées.

Voir aussi 
 Bataille de Fuentes de Oñoro
 Caudete de las Fuentes
 

Homonymie de patronyme
Patronyme hispanique